Devil Doll (rockband), een Italiaans-Sloveense rockband.
Devil Doll (film), een film uit 1964.
The Devil-Doll, een film uit 1934.